Signalsjögurkor (Stichopodidae) är en familj av sjögurkor som beskrevs av Ernst Haeckel 1896. Signalsjögurkor ingår i ordningen Aspidochirotida, klassen sjögurkor, fylumet tagghudingar och riket djur. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Sjögurkor